(-)-trans-carveolo deidrogenasi – enzima ossidoreduttasi che catalizza una reazione con NADP+
(+)-trans-carveolo deidrogenasi – enzima ossidoreduttasi che catalizza una reazione con NAD+